Maison verte est un lieu d'accueil enfants-parents, dont la première a été créé par Françoise Dolto en 1979 à Paris ;  
 Maison verte est un musée à Vilnius ;  
 La Maison verte est un roman péruvien de Mario Vargas Llosa ; 
 Maison verte, monument historique situé au Mont-Saint-Michel ;
 La Maison verte, un court-métrage de 1992 de Sylvie Verheyde.